

Localidades

 Iskăr (Pleven)
 Iskăr (Sófia)
Ou ainda:
 Rio Iskar

Desambiguação